Блішки лляні () — рід жуків з підродини галеруцинів у родині листоїдів.

До роду входять 135 видів, що мешкають в зоні палеарктичної Європи та Азії.

Види 

 Aphthona abdominalis
 Aphthona aeneomicans
 Aphthona albertinae
 Aphthona alcina
 Aphthona atratula
 Aphthona atrocaerulea
 Aphthona atrovirens
 Aphthona beauprei
 Aphthona beckeri
 Aphthona biokovensis
 Aphthona bonvouloiri
 Aphthona carbonaria
 Aphthona chinchihi
 Aphthona coerulea
 Aphthona constantini
 Aphthona crassipes
 Aphthona cyparissiae
 Aphthona czwalinae
 Aphthona delicatula
 Aphthona depressa
 Aphthona erichsoni
 Aphthona espagnoli
 Синя льонова блішка
 Aphthona flava
 Aphthona flaviceps
 Aphthona franzi
 Aphthona fuentei
 Aphthona gracilis
 Aphthona herbigrada
 Aphthona illigeri
 Aphthona juliana
 Aphthona konstantinovi
 Aphthona kuntzei
 Aphthona lacertosa
 Aphthona lubischevi
 Aphthona lutescens
 Aphthona maculata

 Aphthona maghrebina
 Aphthona maldesi
 Aphthona melancholica
 Aphthona microcephala
 Aphthona nigriceps
 Aphthona nigriscutis
 Aphthona nonstriata
 Aphthona occitana
 Aphthona ovata
 Aphthona pallida
 Aphthona parnassicola
 Aphthona perrisi
 Aphthona placida
 Aphthona plenifrons
 Aphthona poupillieri
 Aphthona punctiventris
 Aphthona pygmaea
 Aphthona reitteri
 Aphthona rhodiensis
 Aphthona rugipennis
 Aphthona sardea
 Aphthona sarmatica
 Aphthona semicyanea
 Aphthona seriata
 Aphthona sicelidis
 Aphthona signatifrons
 Aphthona stussineri
 Aphthona subovata
 Aphthona syriaca
 Aphthona testaceicornis
 Aphthona velachica
 Aphthona variolosa
 Aphthona vaulogeri
 Aphthona venustula
 Aphthona violacea
 Aphthona wagneri

Посилання 
 BioLib Taxon profile 
 Список видів листоедов підродини Alticinae (Chrysomelidae) країн колишнього СРСР — К. С. Надєїн 
 Підродина земляні блішки (Chrysomelidae: Alticinae) — атлас листоедов Росії 

Земляні блішки
Роди листоїдів